Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 207 dans le monde.

 Route fédérale 207 en Allemagne
 RS-207 au Brésil
 Route 207 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 207 au Québec, Canada
 Route nationale 207 en France
 Route départementale 207 en Guadeloupe, France
 Route régionale 207 au Maroc
 Route régionale 207 en Slovénie